Iron Savior – gruppo speed power metal tedesco
 Iron Savior – album degli Iron Savior del 1997
 Iron Savior – EP degli Iron Savior del 1997